Карл Генрихович Бадендик (9 января 1889 Юрьев — 25 марта 1941 Ленинград) — полковник, участник Первой мировой войны, участник Белого движения, Георгиевский кавалер.

Биография 
 Окончил коммерческое отделение Ревельского реального училища, после чего уехал в Англию, где работал конторским служащим до 1910.
 В 1910 поступил вольноопределяющимся на военную службу.
 В октябре 1911 стал работать в конторе отца, затем — в фирме, которая занималась продажей конторских и
писчебумажных изделий.

Великая война 
 В 1914 в чине прапорщика ушел на фронт. 294-й пехотный Берцинский полк; 17-й Заамурский пограничный пехотный полк.
 9.09.1915 — ВП прапорщик 294-го пехотного Берцинского полка был награждён орденом Св. Георгия 4-й степени.
«Прапорщик 294-го пехотного Берцинского полка Карл Генрихович Бадендик награждается орденом Святого Георгия Победоносца за то, что в ночном бою 7-го февраля 1915 года при д. Небылов, командуя ротой, бросился на пулеметы противника, установленные в домах деревни и, несмотря на убийственный огонь, овладел ими».

 В октябре 1917 в чине капитана состоял на должности помощника командира 74-го пехотного Ставропольского полка.
 После Октябрьского переворота — начальник демобилизационного отдела 12-го армейского корпуса. Подполковник.
 В феврале 1918 взят в плен петлюровцами; затем — германский плен.

Гражданская война 
 В марте 1918 вернулся в Талинн и занялся комиссионерством.
 С декабря 1918 по январь 1919 занимался формированием Русского партизанского отряда, который вошёл в состав Северного корпуса.
 До марта 1919 командовал этим отрядом.
 В марте на базе отряда был создан Ревельский стрелковый полк, должность помощник командира полка.
 С июня — командир Колыванского полка СЗА.
 В декабре 1919 назначен командиром 3-го пехотного Колыванского полка СЗА.
 С 1. 09. 1919. — Полковник; За время службы в Северо-Западной армии был награждён орденами Св. Владимира 4-й и 3-й степеней.
 В 1920 в чине капитана уволен в запас эстонской армии.
 В 1924 за незнание в достаточной степени эстонского языка разжалован в рядовые запаса.
 До 1930 занимался вместе с братом торговлей резиновыми изделиями, Бадендик Карл Генрихович являлся учредителем Русского дома.
 1924 по 1929 — член Русского клуба (1924—1927 — член правления).
 1926 по 1940 — член общества «Русская школа в Эстонии».
 1926 по 1937 — член общества «Витязь» (в период 1931-36 — председатель).
 1930 по 1940 — член Комитета «Дня русского инвалида».
 1931 по 1937 — член Союза русских военных инвалидов в Эстонии.
 1931 по 1940 — член Общества помощи бывшим русским военнослужащим в Эстонии, член Объединения георгиевских кавалеров в Эстонии, член Общества друзей русских скаутов (1931-32 — член правления); состоял в РОВСе.
 21.06.1940. — Арестован органами НКВД в Таллине.
 11.01.1941 — Решением трибунала приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение 25 марта.

Источники 
 Высочайшие награды // ПВ. 1915. 29 сент. (12 окт.) № 218. С. 1;
 ФГАЭ. Ф. 130. Д. 15093-э;
 Волков С. В. Белое движение. Энциклопедия гражданской войны. СПб.; М., 2003. С. 30;
 Эстонский биографический словарь. Таллинн, 2003. С. 30.

Персоналии:Северо-Западная армия
Расстрелянные в РСФСР
Казнённые в 1941 году